Domizil bezeichnet:

 den Wohnsitz einer Person, im engeren Sinn seine Wohnung
 Im Zahlungsverkehr zwischen Banken wird der Zahlungsort als Domizil bezeichnet.
 Zahlstelle

Siehe auch:
 Domicil
 Domicile